

Dong 
Dong peut faire référence à :

Dans les idiomes asiatiques 
 dong (đồng vietnamien) (₫), la monnaie utilisée au Viêt Nam.
 Dong (侗族), une minorité ethnique en Chine.
 Dong du Sud et du Nord, les langues des Dong, appartenant au groupe kam-sui des langues taï-kadaï.
 Donghu (東胡), une tribu nomade de Mongolie.  
 Dong, mot chinois et vietnamien (đông) qui signifie « hiver ». 

Il existe de très nombreux paronymes vietnamiens. Voir Wiktionnaire

 Dong quai, une herbe médicinale.
 Dong, un modèle de téléphone mobile Nokia.
 Lá dong, une plante pour prière au Viêt Nam (Phrynium placentarium).

Toponymie 
 Dong, un fleuve du sud de la Chine.
 Dong, un lac de la province du Hunan en Chine.
 dong, quartier des localités sud-coréennes.
 Dong Ha, le chef-lieu de la province de Quảng Trị.

Noms, prénoms et surnoms 
 Dong, une translittération de noms de familles chinois 董, 東 (en mandarin pinyin), ou une variante cantonaise du nom Dang 黨, 滕, ou encore une version occidentalisée du nom de famille vietnamien Đồng ou Đổng.
 Dong, un prénom, voire un surnom, chinois ou vietnamien signifiant hiver.

Célébrités 
 Dong Zhuo (董卓 ?-192), un précepteur chinois impérial et Premier ministre des Han, c'est un personnage du Roman des Trois Royaumes.
 Dong Zhongshu (naissance entre -195 et -179, mort entre -115 et -104), un lettré chinois confucianiste de la dynastie des Han occidentaux.
 Dong Yun (? - 246), un haut ministre chinois des Shu.
 Dong Qichang (1555 -1636), un peintre chinois, calligraphe et critique d'art de la fin de la période Ming. 
 Saint Paul Dong, un saint catholique vietnamien.
 Dong Zhiming (1937-), un paléontologue chinois.
 Dong ou Claude Meunier (1951-), un des deux humoristes québécois de Ding et Dong, sachant que Serge Thériault est (« Ding »).
 
 Lee Chang-dong (1954-), un écrivain, scénariste, réalisateur, producteur et homme politique sud-coréen.
 Long Dong Silver (1960-), un acteur pornographique.
 Lee Dong-gook (1979-), un footballeur sud-coréen évoluant au poste d'attaquant.
 Kim Dong-jin (1982-), un footballeur sud-coréen.
 Dong Yi Yang (1984-), un pratiquant sud-coréen d'art martial.
 Dong Fangzhuo (董方卓) (1985-), un joueur de football chinois.
 Dong Xiaoyong (1988-), coureur cycliste chinois.
 Dong Xue (1986-), une biathlète chinoise.
 Dong Dong (1989-), un gymnaste trampoliniste chinois.
 Dong Jie (1998-), une nageuse chinoise.
 Ernest Dong (1942-), un boxeur camerounais.
 Vy Maria Dong (1976-), chimiste américano-vietnamienne.

Arts 
 Dong (东), un film chinois réalisé par Jia Zhangke et sorti en 2006.
 Long Duk Dong ou "the Donger," un personnage du film Seize bougies pour Sam en 1984. 
 Dong, une créature du poème d'Edward Lear, The Dong with a Luminous Nose. 
 Dong Open Air, un festival de heavy metal, en Allemagne, qui prit ensuite le nom Dong Hill.

Autres significations 
 Dong, un hot dog ou une saucisse allemande. 
 Dong, un mot argotique anglais pour nommer le pénis ou le dildo. 
 Dong, un jeu de langue, où les mots sont épelés et les consonnes ont la syllabe -ong ajoutée à la fin. 
 Dong, un home run au baseball.
 Dong-A, une université de Corée du Sud. 
 DongA, une banque vietnamienne.
 Ding Dong, une onomatopée qui signifie « des cloches qui sonnent » ou encore la sonnette d'une porte, très souvent reprise dans le monde musical.

DONG 
DONG peut aussi être l'abréviation de : 
 Ørsted (ex-DONG Energy), une compagnie d'énergie danoise.
 DONG Cup, un précédent nom du trophée de la coupe danoise, sponsorisé par la compagnie d'énergie de 2000 à 2004.
 DONG, une expression de la langue anglaise () rendue populaire par la web TV Vsauce.

Voir aussi 
 Taepodong and Rodong-1, missiles de Corée du Nord
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Patronyme chinois